Unteralm steht für:
 Unteralm (Gemeinde Stanz), Ort in der Gemeinde Stanz im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Unteralm (Gemeinde Stockenboi), Ort in der Gemeinde Stockenboi, Bezirk Villach-Land, Kärnten